Naselja u Sloveniji:

 Črni Potok pri Dragi, naselje u općini Loški Potok 
 Črni Potok pri Kočevju, naselje u općini Kočevje 
 Črni Potok (Ribnica, Slovenija), naselje u općini Ribnica 
 Črni Potok (Šmartno pri Litiji, Slovenija), naselje u općini Šmartno pri Litiji